Landsting kan henvise til flere artikler:

Landstinget – det ene kammer i Danmarks parlament 1849-1953
Landsting (middelalderen) – en middelalderlig regional forsamling
Grønlands Landsting – det grønlandske parlament
Landsting (Sverige) – svensk sekundærkommunes ledelse
Ålands landsting – Ålandsøernes parlament 1922-1992
Viborg Landsting – nørrejysk appeldomstol indtil 1805 
Sjællandsfar Landsting – en domstol i Ringsted indtil 1805

 andet
 Landstinget (dokumentarfilm) –  dansk dokumentarfilm fra 1953 af Christen Jul

Se også:
Ting